Henrik de Danemark, comte de Monpezat, né le  à Copenhague, est un membre de la famille royale de Danemark. Fils du prince Joachim de Danemark et de sa seconde épouse, Marie Cavallier, il est neuvième dans l'ordre de succession au trône danois.

Biographie

Naissance et famille 
Henrik, comte de Monpezat (né prince Henrik de Danemark) naît le  à Rigshospitalet au centre de Copenhague au Danemark. Il est le fils du prince Joachim et de sa seconde épouse Marie Cavallier.

Henrik a deux frères aînés issus de la première union du prince Joachim : Nikolai (né en 1999) et Felix (né en 2002). Il a également une sœur : Athena (née en 2012).

Il est actuellement neuvième dans l’ordre de succession au trône danois.

Prénoms et baptême 
Il a été baptisé le . C'est à cette occasion que ses prénoms ont été divulgués : Henrik Carl Joachim Alain.

Comme dans la plupart des monarchies, tous ses prénoms se réfèrent à quelqu'un d'autre :
 Henrik est le prénom de son grand-père paternel le prince Henri de Danemark ;
 Carl est la forme danoise du prénom Charles, le nom de son oncle maternel ;
 Joachim est le nom de son père ;
 Alain est le nom de son grand-père maternel, Alain Cavallier.

Ses parrains et marraines sont sa tante par alliance la princesse héritière Mary de Danemark, Britt Davidsen Siesbye, Christian Scherfig et ses oncles maternels Charles Cavallier et Benjamin Grandet.

Scolarité 
Henrik entre en 2015 à la , une école privé catholique située à Ordrup (au Nord de Copenhague).

En 2019, lorsqu'il déménage avec sa famille à Paris, il intègre l'École internationale bilingue (EIB), dans le .

Titulature 
  -  : Son Altesse le prince Henrik de Danemark, comte de Monpezat ;
 depuis le  : Son Excellence Henrik, comte de Monpezat.

Henrik reçoit à sa naissance les titres de prince de Danemark (en danois : prins til Danmark) et de comte de Monpezat (greve af Monpezat), avec prédicat d’. À la suite d'une décision de la reine  du , les enfants du prince Joachim n'utiliseront plus leurs titres de princes et princesses, de ce fait ils perdent leur traitement d'altesse. Depuis le , ils sont connus comme comte ou comtesse de Monpezat avec traitement d'excellence.

Ancêtres

Références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 
 Biographie du prince Henrik sur le site officiel de la maison royale de Danemark

Articles connexes 
 Famille royale de Danemark

Prince danois du XXIe siècle
Naissance en mai 2009
Naissance à Copenhague
Famille de Laborde de Monpezat